Удинцев — русская фамилия.

Известные носители:
 Удинцев, Борис Дмитриевич (1891—1973) — советский литературовед
 Удинцев, Всеволод Аристархович (1865—1930) — правовед.
 Удинцев, Григорий Николаевич (1896—1980) — советский терапевт, член-корреспондент АМН СССР (1945).
 Удинцев, Глеб Борисович (1923—2017) — советский и российский географ, океанолог; член-корреспондент РАН.
 Удинцев, Николай Александрович (1862—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.